O prato carne de sol com baião de dois é uma receita típica da região nordeste do Brasil.

Ver também 

 Carne de sol
 Baião de dois

Culinária da Região Nordeste do Brasil
Culinária do Ceará